Gambit kan syfta på:

 Gambit (schack) – en typ av schacköppning, se 
 Gambit (seriefigur) – en av de manliga X-Men